Безруких — русская фамилия.

Известные носители 
 Безруких, Алексей Ипполитович (1949—2005) — генерал-майор авиации.
 Безруких, Марьяна Михайловна (род. 1945) — советский и российский учёный-физиолог.
 Безруких, Наталья Владимировна (род. 1995) — российская регбистка, защитница.

См. также 
 Безруков